O acrónimo ETC pode referir-se a:
 Equivalente a tempo completo, um termo de recursos humanos
 Estimate to complete, um termo de gestão de projetos
 Et cetera, uma expressão em latim de uso comum
 ETC (canal de televisão chileno), um canal de televisão chileno
 ETC (canal de televisão filipino), um canal de televisão filipino

Desambiguações de siglas